Dicaelotus ruficornis (Ashmead), een gewone sluipwesp
 Dicaelotus ruficornis (Forster), een gewone sluipwesp